Домінік Інглот і Роберт Ліндстедт були чинними чемпіонами, але цього разу грали в парах з іншими партнерами: Інглот з Маріном Драганею, а Ліндстедт з Айсамом-уль-Хак Куреші. Ліндстедт і Куреші у чвертьфіналі перемогли пару Інглот і Драганя, але потім у півфіналі поступилися парі Андре Бегеманн і Леандер Паес.

Гільєрмо Гарсія-Лопес і Хенрі Контінен здобули титул, перемігши у фіналі пару Бегеманн і Паес з рахунком 4-6, 7-66, [10-8].

Сіяні пари  

  Лукаш Кубот /  Ненад Зимонич (чвертьфінал)
  Мате Павич /  Майкл Вінус (півфінал)

  Роберт Ліндстедт /  Айсам-уль-Хак Куреші (півфінал)
  Ерік Буторак /  Скотт Ліпскі (1-ше коло)

Вайлд-кард 

  Андре Бегеманн /  Леандер Паес (фінал)

  Скандер Мансурі /  Хрістіян Серафім (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Winston-Salem Open
Світовий Тур ATP 2016